Сходи — перші паростки (проростки) посіяних рослин, що вийшли на поверхню ґрунту.
 Сходи — споруда, пристосування з горизонтальних виступів або щаблів, на які ступають, піднімаючись куди-небудь або спускаючись звідкись.
 «Сходи» — радянський художній фільм, знятий режисером Олексієм Сахаровим за мотивами однойменної повісті Олександра Житинського.

Див. також 
 Всходи — назва кількох населених пунктів у Росії.
 Усходи — село в Білорусі, в Дрогичинському районі Берестейської області.